Slovo Jaguar je ve více obchodních názvech:
 Jaguar – značka britských automobilů a automobilka
 Jaguar (hodinky) – značka hodinek
 Atari Jaguar – herní konzole
 SEPECAT Jaguar – britsko-francouzský bojový letoun
 Fender Jaguar – model elektrické kytary

Související články 
 jaguár – americká kočkovitá šelma